John Fisher, (ok. 1469–1535) – angielski biskup katolicki, kardynał i męczennik
 John Arbuthnot Fisher (1841–1920) – brytyjski admirał
 John Stuchell Fisher (1867–1940) – amerykański polityk, 28 gubernator Pensylwanii
 John Fisher (1925–2009) – amerykański brydżysta
 John Fisher (ur. 1966) – amerykański zapaśnik